Rejowiec Fabryczny peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 dans le powiat de Chełm
 Rejowiec Fabryczny, une ville
 Rejowiec Fabryczny, une gmina rurale